Мэйси Ханна Питерс (; род. 28 мая 2000 года) — английская певица, автор-исполнитель. После завоевания популярности на YouTube Питерс подписала контракт с Atlantic Records и выпустила мини-альбомы Dressed Too Nice for a Jacket (2018) и It’s Your Bed Babe, It’s Your Funeral (2019). Её дебютный студийный альбом You Signed Up for This, выпущенный под лейблом Эда Ширана Gingerbread Man Records, вышел 27 августа 2021 года.

Ранняя жизнь 
Мэйси Ханна Питерс родилась 28 мая 2000 года в , Западный Суссекс, Англия. Она выросла в Брайтоне,  в Восточном Суссексе, со своими родителями и сестрой-близнецом Эллен, которая вдохновила ее на создание сингла Brooklyn. Начала писать песни в возрасте 12 лет, после того как одолжила гитару у своего друга для школьного проекта.

Музыкальная карьера

2015—2020: Музыкальные начинания 
В 2017 году Питерс выпустила дебютные синглы «Place We Were Made» и «Birthday» (август и ноябрь 2017 года соответственно), но только в 2018 году певица стала привлекать к себе больше внимания. В этом году она подписала контракт с Atlantic Records UK, подразделением Warner Music UK Limited, выпустив сингл «Worst of You», который стал самой проигрываемой песней в её дискографии на Spotify, собрав более 100 миллионов потоков. Спустя несколько месяцев она выпустила сингл «Best I’ll Ever Sing».

В конце 2018 года она выпустила свой дебютный EP Dressed Too Nice for a Jacket.

В 2019 году Питерс выпустила ещё два сингла, «Stay Young» и «Favourite Ex», причем последний, наряду с «Feels Like This», появился летом на Острове любви ITV. В октябре 2019 года она выпустила свой второй EP, It’s Your Bed Babe, It’s Your Funeral.

Её песня «Smile» вошла в альбом саундтреков Birds of Prey: The Album к фильму «Хищные птицы», выпущенный Atlantic Records 7 февраля 2020 года. В том же месяце Питерс была объявлена в качестве группы поддержки на большей части европейской части тура Найла Хорана .

2021 — настоящее: You Signed Up For This 

В мае 2021 года было объявлено, что Питерс пишет новый альбом саундтреков для оригинального сериала Apple TV+ «». В альбом вошли оригинальные песни из второго сезона сериала, написанные и исполненные Питерс. После объявления о выпуске альбома, 4 мая 2021 года была выпущена песня «Funeral», заглавный трек для этого альбома с участием британского артиста Джеймса Бэя. Первое исполнение этой песни появилось в программе New Music Daily, которую вел  на домашней радиостанции Apple .

15 июня 2021 года было объявлено, что Питерс присоединилась к лейблу Эда Ширана Gingerbread Man Records. Её дебютный студийный альбом You Signed Up for This был выпущен 27 августа 2021 года. Альбом дебютировал на 2 месте в UK Albums Chart и стал самым продаваемым альбомом в независимых музыкальных магазинах Великобритании за ту неделю.

В начале 2022 года Питерс выступила хедлайнером своего первого распроданного тура по США. В 2021 году было объявлено, что Питерс вместе с Гриффом присоединится к туру Эда Ширана ±=÷x  в качестве исполнителя на разогреве в конце 2022 года для первого этапа тура по Европе.

6 мая 2022 года Питерс выпустила песню Cate's Brother о брате певицы Кейт Каннинг, которая, по её словам, была «буквально просто шуткой для Питерс и её дружеской группы», и уточнила в Твиттере, что она «на самом деле не встречается» с братом Кейт. Позже Питерс выпустила ремикс на песню с  под названием Cate’s Brother (Matt’s Version).

Артистизм и влияния 
Питерс обладает голосом сопрано . Сама себя она называет «большой поклонницей Тейлор Свифт», также выражала восхищение группой Girls Aloud и Лили Аллен.

Другие проекты 
В апреле 2020 года Питерс основала книжный онлайн-клуб, известный как «MP Book Club», который работает через Instagram.

Дискография

Студийные альбомы

Саундтреки

Мини-альбомы

Синглы

Гостевое участие

Фильмография

Туры

Главный исполнитель 
 Maisie Peters U.S. Tour (2022)

На разогреве 
 Mahalia's Tour (даты по Великобритании) (2017)
 Tom Walker's Tour (концерты в Великобритании и Европе) (2018)
 Lauv's 'How i’m feeling' world tour (Северная Америка) (2019) — Отменён
 Niall Horan's  (европейские даты) (2020) — Отменён
 Ed Sheeran's +-=÷x Tour  (европейские даты) (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Исполнители Atlantic Records